Tumen – rzeka w Azji
 Tumen – miasto w Chinach
 Tümen – średniowieczny mongolski oddział wojskowy